Hamdallaye est le nom de deux lieux au Mali :
 Hamdallaye, une commune du district IV de Bamako ;
 Hamdallaye, une commune de la région de Mopti.